Албемарл има више значења:
 Округ Албемарл (Вирџинија)
 Албемарл (Северна Каролина)